Duńska 1. division w piłce nożnej (1988) był 76. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Brøndby IF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii